(2733) Hamina – planetoida
 Hamina – miasto w Finlandii
 „Hamina” – fiński kuter rakietowy z końca XX wieku
 Kutry rakietowe typu Hamina – typ fińskich kutrów rakietowych z przełomu XX i XXI wieku